Un cafè vienès (conegut també en italià com espresso amb panna) és un cafè exprés petit o doble, generalment lleuger, si pot ser amb un cafè torrat prou clar, cobert amb crema batuda (i també pot ser esquitxat amb xocolata en pols o en flocs), que tradicionalment se serveix en tassa mitjana.

A moltes cafeteries se serveix una variant de cafè vienès (anomenada cappuccino), que consisteix en un cafè exprés amb llet, cobert per sobre amb crema batuda, salpicat amb xocolata ratllada o canyella o les dues coses alhora.

A l'origen era molt popular als cafès de Budapest i Viena.

A Viena, però, l'expressió "cafè vienès" no existeix: l'especialitat que tradicionalment se serveix en cafès i pastissos s'anomena "Melange" i consisteix en cafè barrejat amb llet, el tot encimbellat amb escuma de llet. Contràriament a la creença popular a França, el "melange" vienès no conté crema batuda ni xocolata.

Beguda freda 
El "cafè vienès" també pot referir-se a una preparació freda, i després és sinònim de cafè liegès. Durant la Primera Guerra Mundial, la Batalla dels Forts de Lieja va donar als aliats un temps preciós i va despertar un gran interès en Lieja. A París, el cafè vienès, el nom del qual evocava l'enemic, va ser reanomenat café Liégeois. Ara, a Lieja, que fou isolada de París durant els quatre anys d'ocupació, l'expressió "cafè vienès" es va mantenir en ús.

Referències 

Cafè